Дискография метал-группы Metallica, одной из самых успешных и влиятельных групп всего метала и трэш-метала в частности.

Пятый одноименный альбом Metallica, часто называемый The Black Album, был выпущен в 1991 году и дебютировал на первой строчке в Billboard 200. Группа отправилась на два года турне в поддержку альбома. Metallica с тех пор был сертифицирован 16 раз платиновым RIAA. Metallica написали достаточно материала для двойного альбома, но выпустили все это в виде двух отдельных альбомов, под названием Load и ReLoad. После выхода кавер-альбома и концертного альбома, Ньюстед (который позже присоединился к Voivod) ушел из группы. Metallica записали St. Anger без официального басиста (басовые партии для написания и записи во время сессий альбома были сыграны давним продюсером группы Бобом Роком). Роберт Трухильо был нанят в качестве нового басиста Metallica в 2003 году. В 2008 году группа выпустила свой девятый студийный альбом Death Magnetic, который был спродюсирован Риком Рубином. Альбом распространялся через Warner Bros. Records. В апреле 2009 года каталог группы был выпущен на iTunes Store как Metallica Collection. Metallica продала более 125 миллионов пластинок по всему миру, с более чем 65 миллионов записей в одних только Соединенных Штатах (53 850 000 альбомов с 1991 года, когда SoundScan начал отслеживать фактический объём продаж). Metallica является одной из трёх (наряду с Disturbed и Dave Matthews Band) групп в истории, которая имела пять последовательных студийных альбомов, дебютировавших на первой строчке в Billboard 200.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Кавер-альбомы

Мини-альбомы 

III The $5.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited позднее был переиздан в изменённой версии, названной The $9.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited.

 Синглы 

 Видеография 
 1987 — Cliff' Em All 1989 — Live Shit: Binge & Purge (Seattle) 1992 — Live Shit: Binge & Purge (San Diego) 1992 — A Year And A Half In The Life Of Metallica 1998 — Cunning Stunts 1999 — S&M 2001 — Classic Albums: Metallica 2003 — Metallica — St. Anger 2005 — Some Kind of Monster 2006 — The Videos 1989–2004 2008 — Making Of Death Magnetic 2009 — Français Pour Une Nuit 2009 — Orgullo, Pasión y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México 2010 — The Big 4 Live from Sofia, Bulgaria 2012 — Quebec Magnetic 2013'' — Metallica: Сквозь невозможное

Другие релизы

Примечания

Литература 
 

Metallica
Metallica